Gibson Gowland – attore inglese 
 Peter Gowland – fotografo e attore glamour statunitense
 Tony Gowland – ex ciclista inglese
 William Gowland – ingegnere minerario e archeologo inglese